Шушун — женская верхняя короткополая одежда или кофта.
 Шушун — село в Кюрдамирском районе Азербайджана.